Контейнерный дом — сооружение из транспортных контейнеров, предназначенное для жилья.

Для постройки таких домов используют контейнеры, которые были предназначены для грузоперевозок. Строительство зданий из контейнеров технологически проще строительства традиционными методами, к тому же прочность контейнеров позволяет применять их в районах, где часто объявляются ураганы и торнадо.

Одним из первых с контейнерами начал экспериментировать Адам Калкин, художник и архитектор из Нью-Джерси.

Вид новой архитектуры создания зданий и инфраструктуры из морских контейнеров называется карготектурой (от испанского cargo — груз морского судна и от древнегреческого τεκτονική).

См. также 
  — американская компания по производству быстровозводимых жилых модулей
 Блок-контейнер
 Модульные здания
 Модульный датацентр

Примечания

Ссылки 

 Дома из контейнеров // Infuture, ABC News, 16 ноября 2008
 JURE KOTNIK, NEW CONTAINER ARCHITECTURE, 2012
 Investigating Current Status of Container Housing // Gyu Jin Lim et al., 2013, Applied Mechanics and Materials, 433—435, 2282, doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.433-435.2282
 Контейнер клуб

Жилища
Типы зданий по конструктивной схеме
Быстровозводимые здания
Контейнер